Let's Get Started"/"If You Wanna Party (I Found Lovin')At е сингъл на Ол Сейнтс и All Saints 1.9.7.5 издадени през 1995 и 1997 година. Сингълът се представя слабо.

Сингълът е издаден в два различни формата.

Песни на „Ол Сейнтс“
Сингли от 1995 година